Efron, även stavat Ephron, är ett  ryskt och judiskt efternamn som även finns representerat i Sverige.

Personer med efternamnet Efron eller Ephron
 Bradley Efron (född 1938), amerikansk statistiker
 Delia Ephron (född 1944), amerikansk författare
 Henry Ephron (1912–1992), amerikansk författare
 Ilja Abramovitj Efron, (1847–1917), rysk judisk bokförläggare
 Inés Efron (född 1985), argentinsk skådespelare
 Elena Efron (född 1959), författare, entreprenör
 Katja Efron (född 1981), svensk förläggare 
 Nora Ephron (1941–2012), amerikansk filmregissör och författare
 Vera Efron-Kosmina (född 1959), judisk-svensk författare och förläggare
 Phoebe Ephron (1914–1971), amerikansk författare
 Zac Efron (född 1987), amerikansk skådespelare

Se även
 Brockhaus och Efrons encyklopediska lexikon,  rysk encyklopedi utgiven 1890–1907
 Efron & Dotter, svenskt bokförlag

Ryska efternamn
Judiska efternamn
Jiddisch-efternamn